Saint-Jean-aux-Bois ist der Name folgender französischer Gemeinden:
 Saint-Jean-aux-Bois (Ardennes)
 Saint-Jean-aux-Bois (Oise)